Bandit is het Engelse woord voor bandiet.

Muziek:
 Bandit (zanger), Vlaamse zanger, artiestennaam van Koen Moeyaert (1972)
 Bandits (Vlaamse boyband) (2011-2017), een Vlaamse boyband
 Bandits (album uit 2011), het debuutalbum van de Vlaamse boyband Bandits
 Bandit (Neil Young) (2003), een lied van Neil Young & Crazy Horse
 The Bandit (Kings of Leon) (2021), een lied van de Amerikaanse band Kings of Leon
 Bvndit, een Zuid-Koreaanse meidengroep
 Bvndit, Be Ambitious!, een album van Bvndit uit 2019
Film & tv:
 Bandits (2001), een Amerikaanse film van Barry Levinson
 The Bandits (1967), een film van Robert Conrad
 Bandit (hond), hond uit de serie "Het kleine huis op de prairie"
Overig:
 The Bandit (Movie Park), een houten achtbaan in het Duitse attractiepark Movie Park Germany

Zie ook 
 Sociaal banditisme